Жеффрион () — французская фамилия. Известные носителм:

 Жеффрион, Бернар (1931—2006) — канадский профессиональный хоккеист и тренер.
 Жеффрион, Блэйк (род. 1988) — американский профессиональный хоккеист франкоканадского происхождения.